B 212 steht für:
 Bundesstraße 212 in Deutschland
 Bad Vöslauer Straße in Österreich
 Bell 212, Helikopterbaureihe

Abkürzung